Miejscowości we Francji:
 Saint-Lambert (Calvados) – gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados;
 Saint-Lambert (Yvelines) – gmina w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines;
 Saint-Lambert-du-Lattay – gmina w regionie Kraj Loary, w departamencie Maine i Loara;
 Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux – gmina w regionie Szampania-Ardeny, w departamencie Ardennes
 Saint-Lambert-la-Potherie – gmina w regionie Kraj Loary, w departamencie Maine i Loara;
 Saint-Lambert-sur-Dive – gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne;

Miejscowości w Kanadzie:
 Saint-Lambert – miasto w prowincji Quebec, w regionie Montérégie;
 Saint-Lambert – parafia w prowincji Quebec, w regionie Abitibi-Témiscamingue.